Kedungkandang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Kedungkandang, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Kedungkandang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar